Cinq tempête tropicales et un ouragan portèrent le nom d'Arthur dans l'Atlantique nord :

Tempête tropicale Arthur au cours de la saison cyclonique 1984 dans l'océan Atlantique nord ;
Tempête tropicale Arthur au cours de la saison cyclonique 1990 dans l'océan Atlantique nord ;
Tempête tropicale Arthur au cours de la saison cyclonique 1996 dans l'océan Atlantique nord ;
Tempête tropicale Arthur au cours de la saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord ;
Tempête tropicale Arthur au cours de la saison cyclonique 2008 dans l'océan Atlantique nord ;
Ouragan Arthur, un ouragan de catégorie 2 ayant longé la côte est des États-Unis et frappé l'est du Canada durant saison cyclonique 2014 dans l'océan Atlantique nord ;
Tempête tropicale Arthur (2020), un faible système ayant longé la côte de la Floride à la Caroline du Nord.

Tempête tropicale homonyme